Por La Boissière pode estar à procura de:
 La Boissière (Eure)
 La Boissière (Calvados)
 La Boissière (Jura)
 La Boissière (Mayenne)
 La Boissière (Hérault)

Desambiguações de topônimos